

Termin -{ }- ima više značenja.

 RHR je oznaka za beta-1 adrenergički receptor. 
 RHR je oznaka za pravilo desne ruke ().